Сулико́ ( — душенька, душа) — женское или мужское грузинское имя.

Уменьшительно-ласкательное как для парня, так и для девушки (Суля, Суличка, Сулена, Сулинька).

В настоящее время Сулико как женское имя встречается крайне редко.

 Сулико — известная грузинская песня.

Известные носители 
 Сулико Жгенти (1920—2000) — советский сценарист и актёр, заслуженный деятель искусств Грузии (1967), лауреат Ленинской премии.

Грузинские имена